Антон Николаевич Юдин (26 августа 1972, Волгоград, СССР) — российский профессиональный баскетболист и тренер.

За сборную России выступал на чемпионате Европы 2001 года.

Завершил игровую карьеру в 2010 году. Через год был взят на должность ассистента главного тренера в питерский «Спартак».

Достижения

В качестве игрока 
  Чемпион России (3): 1996/1997, 1997/1998, 2003/2004

Статистика

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте БК «Спартак»
 Антон Юдин: Меня называют просто – «тренер»

Баскетболисты России
Игроки БК ЦСКА Москва
Игроки БК «Аквариус»
Игроки БК «Арсенал» Тула
Игроки БК УНИКС
Игроки БК «Спартак» Санкт-Петербург
Игроки сборной России по баскетболу
Баскетбольные тренеры России